Kämpe steht für:
 Krakauer Kämpe, ehemalige Insel in Danzig
 Kempe, Lohnkämpfer im Mittelalter, siehe Champion (Kämpfer)
 Kämpe (Geographie)

Kämpe ist der Familienname von:
 Carl Larsson Kämpe (1738–1816), schwedischer Philosoph, Bibliothekar und schwedisch königlicher Kanzleirat

Siehe auch:

 Kempe (Begriffsklärung)
 Kämpfer (Begriffsklärung)
 Kamp (Land)